Indonezija:
 Rote (otok)
 Otočje Rote